Не́ру — Га́нди () — политическая семья («династия») в Индии, которая со времён объявления независимости страны занимает ведущее положение в Индийском национальном конгрессе.

Генеалогическое древо

История 
Основателем политической династии Неру считается Мотилал. Его отец, Гангадхар Неру, перед восстанием сипаев занимал пост начальника полиции Дели. Дети Гангадхара получали образование в Великобритании и занимали значимые посты. Его сын Нандлал также служил в колониальной администрации; среди потомков Нандлала ряд общественных и политических деятелей страны. Но ядром политической династии являются потомки другого сына Гангадхара — Мотилала. Мотилал Неру принимал активное участие в борьбе за независимость Индии и возглавлял Индийский национальный конгресс. Его сын Джавахарлал продолжил дело отца и стал первым премьер-министром независимой Индии. Дочери Мотилала Виджая и Кришна, а также их потомки, тоже играли заметную роль в общественной жизни страны.

Джавахарлал заработал огромный авторитет в стране, и, хотя у него не было сыновей, он сумел передать политическое наследство своему единственному ребёнку Индире. Та стала 3-м премьер-министром Индии, и занимала этот пост до момента своей гибели в 1984 году. Она вышла замуж за политика Фероза Ганди, вопреки фамилии не состоявшего в родстве с Махатмой Ганди. Их сын Раджив «унаследовал» премьерский пост матери. Он был одним из ведущих политиков страны, пока в 1991 году также не был убит. Его жена, итальянка Соня, долгое время не занималась политикой, однако популярность семьи позволила ей возглавить Конгресс. Её сын Рахул Ганди возглавлял партийный список на выборах 2014 года, где потерпел сокрушительное поражение.

Тем не менее, члены династии остались в правительстве, поскольку одна из ветвей перешла на сторону главного конкурента Конгресса, Бхаратия джаната парти. Младший сын Индиры Ганди Санджай погиб в 1980 году, оставив 23-летнюю жену Манеку и младенца-сына Варуна. Манека пошла наперекор семейной традиции и основала собственную партию, а позже примкнула к Бхаратия джаната парти. В 2014 году она заняла пост министра по делам материнства и детства в кабинете Нарендра Моди. Её сын Варун — также член парламента и самый молодой генеральный секретарь в истории своей партии.

Ссылки 

 The making of the Ghandhi dynasty  at The Guardian

Политика Индии